Vladimiro – nome proprio di persona italiano maschile
 Vladimiro – metropolita di Mosca dal 1898 al 1912
 Vladimiro – personaggio dei cartoni animati Hanna-Barbera
 Vladimiro – personaggio dell'opera teatrale Aspettando Godot